Колосюк Владимир Петрович () — советский и украинский учёный в области горного дела, горный инженер-электромеханик, доктор технических наук (1983), профессор (1991).

Биография 
Родился 30 сентября 1932 года в селе Новые Веледники Овруцкого района (ныне в Житомирской области).

В 1955 году окончил Криворожский горнорудный институт по квалификации горного инженера-электрика.

В 1955—1962 годах работал механиком шахты № 7, главным электриком шахты № 1—2 «Донецкая-Комсомольская» треста «Чистяковантрацит».

В 1962—1973 годах — старший научный сотрудник, заведующий двумя научно-исследовательскими лабораториями МакНИИ.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1973—1997 годах — заместитель директора по научной работе МакНИИ.

В 1982 году защитил докторскую диссертацию.

Профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы Донецкого государственного университета управления.

Научная деятельность 
Автор более 350 научных работ и публикаций, 18 монографий, 11 учебников и учебных пособий, 7 справочно-нормативных изданий.

Научные труды 
 Техника сохранности при эксплуатации рудничных электроустановок / В. П. Колосюк. — : Недра. 1987. — 406 с.
 Эксплуатационные характеристики шахтных вод Донбасса / В. П. Колосюк, Л. А. Муфель, Н. А. Баркалова. — : ЦНИИ экономики и НТИ угольной промышленности 1990. — 19 с.
 Взрывобезопасность горного оборудования / В. П. Колосюк, С. А. Ихно. — 1994.

Награды 
 Премия Совета Министров СССР;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Заслуженный изобретатель Украины;
 Знак «Шахтёрская слава» 1—3-й степеней;
 Знак «Шахтёрская доблесть» 3-й степени;
 Медаль имени М. В. Ломоносова;
 Орден В. И. Вернадского «За заслуги в науке».

Источники

Ссылки 
 Колосюк Володимир Петрович.
 Колосюк Володимир Петрович.

Горные инженеры СССР
Инженеры-электрики
Учёные:МакНИИ